Playa de la Caleta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Playa de la Caleta (strand i Spanien, Provincia de Málaga), Andalusien, 
 Playa de la Caleta (strand i Spanien, lat 36,53, long -6,31), Andalusien, 

Robotskapade Spanienförgreningar